Detta är en lista över sjöar i Norsjö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Norsjö kommun.

Lista

Norsjö kommun
 Lista